

События 
 Поход Ашшур-дана III в Гананату.
 Шэнь-хоу (тесть Ю-вана) вместе с Цзэн и племенами цюань-жунов напал на Чжоу. Войска чжухоу (князей) не пришли ему на помощь (легенда объясняла это тем, что они привыкли к ложной тревоге).
 Шэньский хоу, луский хоу и сюйский Вэнь-гун в Шэнь возвели на престол Пин-вана («Гу бэнь чжу шу цзи нянь» уточняют, что это случилось ранее смерти его отца).
 Царь Чжоу Ю-ван убит цюань-жунами и Шэнь-хоу у подножия горы Лишань (вместе с сыном Бо-панем он погиб в Си), ему наследовал старший сын И-цзю (Пин-ван, эра правления 770—720), которого возвели на престол Шэнь-хоу и князья. По ещё одной версии, цюань-жуны, шэньцы и куайцы проникли в Цзунчжоу, убили там вана, Хуань-гуна и Бо-фу, а Бао-сы увели с собой.
 Князь Чжэн Хуань-гун также убит цюань-жунами вместе с ваном. Чжэнцы поставили у власти его сына Цзюэ Ту (У-гун, эра правления 770—744).
 Гун княжества Го по имени Хань в Си возвёл на престол Юй-чэня, сына Ю-вана, и в Чжоу одновременно правили два вана.
 Войско циньского правителя Сян-гуна пришло на помощь Чжоу и победило жунов. Сян-гун сопровождал с войсками переселявшихся на восток чжоусцев и был впервые возведён в ранг чжухоу, ван даровал ему земли к западу от гор Цишань.
 Вэйский правитель У-гун пришёл на помощь чжоусцам и циньцам в усмирении жунов и за эти заслуги получил титул гуна.
 Столица Китая переносится в Лоян, начинается период Восточное Чжоу

Родились 
 Ок. 771 — Ромул и Рем (согласно легенде), сыновья весталки Реи Сильвии и бога Марса.

См. также

Примечания